A94 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Transport 
Autoroute
  Autoroute allemande A94, reliant Munich à Altötting.

Route
  Route britannique A94, reliant Perth à Forfar en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres